Termin WV ima više značenja.

 Zapadna Virdžinija, američka država
 Vindous vista, operativni sistem